Hirdman är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Hirdman

Anja Hirdman
Gunnar Hirdman
Maj Hirdman
Sven Hirdman
Yvonne Hirdman

Annan betydelse
 Hirdman, person som ingår i en hird

Svenska efternamn